Burjan je české příjmení.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Antonín Burjan (1841–1919), český matematik a středoškolský profesor činný převážně v Brně
 Ján Burjan (1886–1945), slovenský politik, poslanec československého Národního shromáždění

Podobné 
 Burján Sobek z Kornic († po r. 1541), český právník a propagátor luterství
 Burian